Гэвин Пауэрс Макинтош (англ. Gavin Powers MacIntosh, родился  в Тусоне, Аризона, США) — американский актёр, наиболее известный благодаря роли Коннора Стивенса в сериале «Фостеры».

Ранние годы 
Гэвин Пауэрс Макинтош родился  года. Он вырос в Тусоне, штат Аризона, позже переехал с семьей в Калифорнию. У него есть два младших брата — Грант и Гейдж.

Карьера 
В 2010 году Макинтош начал свою актерскую карьеру с главной роли в драматическом короткометражный фильме «Turns». В 2011 году Макинтош сделал свой телевизионный дебют в качестве приглашенной звезды в комедийном сериале «Парки и зоны отдыха». В 2013 году, Макинтош получил постоянную роль в проекте ABC Family «Фостеры». В сериале он играет Коннора, красивого и доброго мальчика, который встречается с застенчивым и скрытным приемным ребенком Джудом Фостером.

Фильмография

Ссылки 
Официальный сайт
Гэвин Макинтош на Internet Movie Database
Гэвин Макинтош на TV.com
Гэвин Макинтош в Твиттере

Дети-модели США